Die BetVictor Northern Ireland Open 2022 waren ein Snookerturnier der Profi-Saison 2022/23, das vom 16. bis 23. Oktober ausgetragen wurde. Zum fünften Mal war die Waterfront Hall in der nordirischen Hauptstadt Belfast die Veranstaltungsstätte. Das Turnier war der erste Teil der Home Nations Series. Die 2021 eingeführte Qualifikationsrunde im Vorfeld in England wurde auch in diesem Jahr beibehalten. Mark Allen konnte den Titel verteidigen und gewann zum zweiten Mal dieses Turnier.

Preisgeld 
Die Gewinnsumme bei den vier Home-Nations-Turnieren wurde nach drei Jahren Stillstand diesmal um 22.000 £ erhöht. Die beiden Finalisten bekamen 10.000 £ bzw. 5.000 £ mehr, die beiden unterlegenen Halbfinalisten je 2.500 £ weniger. Die überschüssigen 12.000 £ wurden als geringfügige Erhöhungen an die weiteren Teilnehmer im Viertelfinale und der Runde der Letzten 32 verteilt.

Hauptturnier 
Bis zum Achtelfinale galt für alle Spiele der Modus Best of 7 (wer zuerst 4 Frames gewinnt, gewinnt das Match). Ab dem Viertelfinale stieg das auf Best of 9, Best of 11 und schließlich im Endspiel Best of 17.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale 
Als Titelverteidiger und Nummer 10 der Weltrangliste war Mark Allen Favorit, als Nordire hatte er außerdem Heimvorteil. Für die Nummer 23 Zhou Yuelong war es das zweite große Finale, beim European Masters 2020 hatte er allerdings 0:9 verloren. Er kam aber mit der Empfehlung von vier Century-Breaks aus dem Halbfinale ins Match.

Die Nachmittagssession verlief ausgeglichen, den ersten Frame gewann Mark Allen, die folgenden vier Zhou Yuelong. Am Ende der Session stand es 4:4. In der Abendsession dominierte Allen und gewann sämtliche Frames, am Ende gewann Allen acht Frames in Folge zum Endstand 9:4.

Qualifikation 
127 Profis hatten für das Turnier gemeldet. Da wie jedes Jahr zwei Spieler aus Nordirland vom heimischen Verband eine Wildcard erhalten hatten, fand zusätzlich ein Ausscheidungsspiel um den einen verbliebenen Platz im Hauptfeld statt.

Die Qualifikationsrunde wurde in zwei Teilen ausgetragen. Vom 23. bis 28. August 2022 fanden im Robin Park Leisure Centre in der englischen Stadt Wigan 47 Partien statt. Die Partien der Top 16 sowie die der Wildcard-Spieler (Joel Connolly und Robbie McGuigan) wurden erst ab 16. Oktober vor Beginn des Hauptturniers in Belfast gespielt. Die Partien der Qualifikation wurden im Modus Best of 7 gespielt.

Wildcardmatch

|}

Qualifikation

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard des nordirischen Verbands NIBSA
kl. = kampflos weiter

Century-Breaks 
40 Spieler spielten insgesamt 84 Century-Breaks, das höchste erzielte Lu Ning mit 141 Punkten. Die meisten erzielte mit acht Centurys der Finalist Zhou Yuelong.

Quellen

Weblinks 
 2022 Northern Ireland Open bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Belfast